De I liga (uitspraak: , ong. pjerfsja liega ["g" als in goal]) is de op een na hoogste voetbalcompetitie in Polen die door de Poolse voetbalbond (PZPN) wordt georganiseerd. In deze competitie spelen achttien teams.

Tot het seizoen 2008/09 werd voor de hoogste voetbalcompetitie zowel de naam 'Ekstraklasa' als 'I liga' gebruikt. Tegenwoordig zijn de namen voor de competities opgeschoven en is de I liga dus het op een na hoogste niveau in Polen.

De nummers 1 en 2 aan het einde van het seizoen promoveren direct naar de Ekstraklasa. De nummers 3 t/m 6 spelen promotiewedstrijden. De winnaar van deze wedstrijden promoveert als derde ploeg naar de Ekstraklasa.  De laagste drie ploegen aan het einde van het seizoen degraderen direct naar de II liga. In een aantal seizoenen werd er in twee groepen gespeeld.

Kampioenen
 Tweede niveau

Eeuwige ranglijst 
De vet weergegeven clubs spelen in het seizoen 2022/23 in de I liga.

Poolse voetbalcompetitie